Brookport steht für:
 Brookport (Illinois), Kleinstadt im Massac County, Illinois
 Brookport (Québec), Siedlungsareal bei Brigham (Québec), regionale Grafschaftsgemeinde Brome-Missisquoi, Québec